Deutscher Evangelischer Kirchentag steht für:
 Deutscher Evangelischer Kirchentag (1848–1872), eine Laienbewegung evangelischer Christen zwischen 1848 und 1872
 Deutscher Evangelischer Kirchentag (1919–1930), das Vertretungsgremium der evangelischen Landeskirchen in Deutschland zwischen 1919 und 1930
 Deutscher Evangelischer Kirchentag, eine seit 1949 in zweijährlichem Rhythmus stattfindende Laienveranstaltung evangelischer Christen in Deutschland